Барра-ду-Пираи:

 Барра-ду-Пираи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Барра-ду-Пираи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.